A IV. Ferdinánd uralkodói nevet az alábbiak viselték:
 IV. Ferdinánd kasztíliai király (1285–1312)
 IV. Ferdinánd osztrák uralkodó főherceg (1608–1657) – III. Ferdinánd néven német-római császár, magyar és cseh király
 IV. Ferdinánd magyar király, cseh király (1633–1654), az előbbinek a fia. Még apja életében, 1647-ben megkoronázták, de végül nem uralkodott.
 IV. Ferdinánd nápolyi király (1751–1825) – III. Ferdinánd néven szicíliai király, I. Ferdinánd néven nápoly–szicíliai király
 IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg (1835–1908)

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand IV.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 4-a